bagua o ba gua, símbols usats en el yijing per a representar els principis fonamentals de la realitat
 Bagua Capital, ciutat peruana, capital del districte de Bagua, a la província homònima al departament d'Amazones
 Bagua Grande, ciutat al nord-est del Perú, capital de la província d'Utcubamba al departament d'Amazones